L’Abbaye de Floreffe est un fromage triple crème fabriqué artisanalement au départ de lait entier, sans fermentation et enrichi d’un certain pourcentage de crème fraîche de manière à contenir 75 % de matières grasses sur extrait sec. C’est un cousin du Triple crème Remoudou et du Crâmeû. N’étant pas ensemencé, il n’a pas de formation de croûte et il pèse 200 g.

Ce fromage ne semble pas avoir de liens avec l'histoire de l'abbaye de Floreffe.

Fromage wallon
Fromage au lait de vache
Fromage à pâte molle
Floreffe